Svinepest kan henvise til to forskellige svinesygdomme:
 Afrikansk svinepest (forkortet ASF for African Swine Fever)
 Klassisk svinepest (forkortet CSF for Classical Swine Fever), også kaldet europæisk svinepest